Mikasa – miasto w Japonii
 Mikasa – góra w Japonii
 Mikasa – japoński książę
 „Mikasa” – japoński pancernik
 Mikasa Sports – japońskie przedsiębiorstwo produkujące sprzęt sportowy
Mikasa Ackermann - postać z anime "Attack On Titan"